Филип Станковић је име и презиме следећих људи:

  (1997), српски фудбалер који тренутно наступа за Цар Константин
  (2002), српски фудбалски голман који тренутно наступа за Интер из Милана. Син је Дејана Станковића.